Angària, nom llatí que els romans donaven al sistema postal de l'Imperi persa.
 Angària actualment Engern, territori ocupat pels angrivaris.